Чепински манастир може да се отнася за:

 Чепински манастир „Свети пророк Илия“ — недействащ манастир от 19 век в село Чепино, област Перник, Софийска епархия
 Чепински манастир „Свети Три Светители“ — действащ девически манастир от 13 век в село Чепинци, област София, Софийска епархия